

Patronyme

Personnalités 
 Jean Baptiste Louis Godard, dit Louis Catoire (1806-1864), architecte français.
 Alexandre Catoire de Bioncourt (1863-1913) collectionneur d'armes.
 Georgi Lvovitch Catoire (Georges Catoire), (1861-1926) compositeur russe.
 Jean Catoire (1923-2005), compositeur français.
 Philippe Catoire (né en 1947), comédien français de doublage.
 Jules Catoire (1899-1988), syndicaliste, résistant et homme politique français. Conseiller municipal d'Arras de 1945 à 1949, député du Pas-de-Calais de 1945 à 1958. Ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, sous-secrétaire d'état puis secrétaire d'état, chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, médaillé de la résistance et chevalier de la légion d'honneur.
 Gilles Catoire (1949-), homme politique français, maire de Clichy (Hauts-de-Seine) de 1985 à 2015, conseiller général des Hauts-de-Seine entre 1988 et 1994 puis de 1996 à 2015.

Familles 
 Famille Catoire

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme